Eckington (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Eckington (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire